Lophozosterops goodfellowi é uma espécie de ave da família Zosteropidae.

É endémica das Filipinas.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências 

Lophozosterops
Aves das Filipinas
Aves descritas em 1903